Il singolare del torneo di tennis Scandanavian Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mark Cox che ha battuto in finale Kjell Johansson 6-3, 6-3.

Teste di serie 
 Mark Cox (campione)
 Jan Kodeš (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Scandanavian Championships 1977